Varga är ett ungerskt efternamn som burits av bland andra:

 Eugen Varga (1879–1964), ungersk-sovjetisk marxistisk ekonom
 Eva Pierrou Varga, tidigare och seare Eva Pierrou, (född 1945), svensk pianist
 Ferenc Varga (född 1925), ungersk kanotist
 Gabor Varga (1961–2006), svensk pilot och konstflygare
 Ida Marko-Varga (född 1985), svensk simmare
 István Varga (född 1940), svensk skulptör
 Károly Varga (född 1955), ungersk sportskytt
 Sara Varga (född 1982), svensk sångerska, DJ och låtskrivare

Se även 
 Vargas, spanskt och portugisiskt namn
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn
Efternamn som syftar på yrken